

Bosnie-Herzégovine 
 Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Donja Britvica, sur le territoire de la Ville de Široki Brijeg.

Canada 
 Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge-d’Hochelaga à Montréal

France 
 église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Villars-les-Dombes (Ain)
 Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Bony (Aisne)
 Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Lempire (Aisne)
 Église Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Cirès ( Haute-Garonne)
 Eglise de la Nativité-de-la-sainte-vierge de Berbezit (Haute-Loire) (43)
 Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Coisy (Somme)
 Église de la Nativité-de-la-Vierge de Forest-l'Abbaye (Somme)
 Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Montigny-sur-l'Hallue (Somme)
 Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Villers-Campsart (Somme)
 Église de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de Vismes-au-Val (Somme)
 Église de la Nativité-de-la-Très-Sainte-Vierge de Bersac-sur-Rivalier (Haute-Vienne)

Italie 

 Cathédrale de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge à Milan

Voir aussi